Mulitmedios "La Capital" puede referirse a:

 Multimedios "La Capital" de Rosario.
 Multimedios "La Capital" de Mar del Plata.